__БЕЗКН__

Teratodontidae (Тератодонтидае — „чудовишни зуби”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрле парафилетске натпородице Hyainailouroidea, која је у периоду од срењег еоцена до касног миоцена настањивала подручје Африке и Азије. Ову породицу сисара је чинила само потпородица Teratodontinae, којој припадају племена Dissopsalini и Teratodontini, родови Anasinopa, Brychotherium, Ekweeconfractus и Metasinopa, парафилетски род Masrasector, као и несврстане врсте Teratodontinae sp. (BC 2’08) и Teratodontinae sp. (CBI-1-614). Стручни назив за чланове ове породице сисара је тератодонтиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација породице Teratodontidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Teratodontidae.

Временска распрострањенст

Унутар парафилетске натпородице Hyainailouroidea

Унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailouroidea

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 J. Morales, M. Pickford and D. Soria (2007.) "New carnivoran material (Creodonta, Carnivora and Incertae sedis) from the Early Miocene of Napak, Uganda." Paleontological Research 11(1):71-84
 
 Margaret E. Lewis and Michael Morlo (2010.) "Creodonta". In: Lars Werdelin and William Joseph Sanders (eds.) "Cenozoic Mammals of Africa". University of California Press, Berkeley, London, New York, pp. 543-560